Tőke Péter
 Tőke Péter (1945–2022) újságíró, író
hasonló nevűek
 Tőke Péter Miklós (1945–2017) író, festő, tanár